Érymanthe (en  signifiant « fleur de printemps » ou « fleuri au printemps ») peut désigner :
 Érymanthe, fils d'Apollon, aveuglé par Aphrodite pour l'avoir épiée nue au bain ;
 Érymanthe, fils d'Aristas, père d'Arrhon et grand-père de Psophis ;
 Érymanthe, dieu éponyme de la rivière du même nom ;
 Le mont Érymanthe en Arcadie. Le sanglier d'Érymanthe lui doit son nom ;
 Érymanthe, rivière du Péloponnèse ;
 Érymanthe, un dème (municipalité) de Grèce ;
 Érymanthe, village du dème du même nom, dans le Péloponnèse, district régional d'Achaïe, en Grèce-Occidentale.

Références